Ю́рий Мешко́в:
 Мешков, Юрий Александрович (1945—2019) — крымский государственный и политический деятель. Единственный президент Республики Крым (1994—1995).
 Мешков, Юрий Анатольевич (1939—2011) — советский и российский филолог, литературовед и литературный критик.
 Мешков, Юрий Николаевич (1924—2005) — советский дипломат.
 Мешков, Юрий Яковлевич (род. 1932) — украинский и советский учёный в области физического металловедения, изобретатель.